

Находка — затока, на березі якої розташоване місто Находка
 Находка — місто, Приморський край
 Находка — селище, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Находка — село, Тазівський район, Ямало-Ненецький автономний округ, Тюменська область